Inés María Calero Rodríguez – modella venezuelana
Juan José Calero Sierra – calciatore colombiano
Marcos Calero Pérez – calciatore spagnolo
Miguel Ángel Calero Rodríguez – calciatore colombiano
Nacho Calero – pilota motociclistico spagnolo
Oswaldo Calero – calciatore colombiano
Rudel Alesandro Calero Nicaragua – calciatore nicaraguense